Книгопечатник или типогра́фщик (от , отпечаток + γράφω, пишу) — содержатель или владелец типографии; человек, понимающий в типографском искусстве и занимающийся им; книгопечатник.

Типографу старого времени приходилось поневоле быть и наборщиком, и печатником, словолитчиком и механиком.

История 
В средние века, между 1041 и 1049 гг. некто Пихинг, по ремеслу кузнец, придумал изготовлять подвижные слова из жжёной глины; его способ печатания был, вероятно, такой же, как и в Китае; после его смерти значки были утеряны, а способ печатания забыт.

Изобретение книгопечатания 

Почти все западноевропейские народы оспаривали у немцев честь изобретения книгопечатания. С наибольшей энергией отстаивали свои притязания голландцы, приписывающие изобретение книгопечатания Костеру (ок. 1370—1440). У итальянцев Памфилио Кастальди в Фельтре считался изобретателем подвижных букв: как рассказывают, он не придавал своему изобретению никакого значения и уступил его Фусту, который, с товарищами, и воспользовался им, учредив типографию в Майнце. До нас не дошло, однако, ни одной строчки напечатанной Кастальди, которая могла бы подтвердить достоверность этого рассказа.

К свидетельствам современников, говорящих в пользу Иоганна Гутенберга, нужно отнести указание Петера Шёффера, зятя Фуста и продолжателя его дела: в издании Институций Юстиниана 1468 г. он указывает на Гутенберга и Фуста как на первых печатников. Движимый родственным чувством, он, вероятно, приписал и Фусту честь изобретения, принадлежащего одному Гутенбергу. В 1472 г. Гийом Фише (Guillaume Fichet, 1433—1480), ректор Парижского университета, в письме к Роберу Гагену (Robert Gaguin, 1433—1501) говорит: «Передают, что недалеко от города Майнца был некто Иоанн Бонемонтан (Гутенберг), который первый выдумал искусство книгопечатания». Матвей Пальмерий (Mattheus Palmerius) в продолжении «Хроники» Евсевия, напечатанной в 1483 г. в Венеции, указывает, что «искусство печатать книги было изобретено в 1440 г. Гутенбергом в Майнце». Наконец, Иоанн Шеффер (Johann Schoeffer), сын Петера Шёффера, в посвящении к переводу Тита Ливия 1505 г. указывает на Гутенберга как на первого печатника, хотя в других местах приписывает это изобретение Фусту.

Первопечатные книги сохранились в крайне незначительном числе экземпляров; они совершенно сходны с рукописными книгами как в шрифте, так и вообще по своей внешности. Первопечатники во всём подражали рукописям, ведь последние ценились гораздо дороже, да и публика в первое время по привычке требовала рукописи, подозревая в печати вмешательство дьявола; на первых печатных экземплярах, выпускавшихся в виде рукописей, не отмечалось ни года, ни места напечатания, ни имени типографа.

После Гутенберга 
Изобретённый Гутенбергом новый способ печатания книг не мог долго содержаться в тайне. Уже в 1458 г. Иоганн Ментелин имел типографию в Страсбурге, Пфистер — в 1461 г. в Бамберге. После взятия Майнца герцогом Нассауским, когда типография Шеффера и Фуста была уничтожена, работники, или, как их называли, «дети Гутенберга», разбежались во все стороны и разнесли с собой и типографское искусство. В Кёльне Ульрих Целль работал уже в 1466 г.; за ним следуют Базель, с 1471 г.; Аугсбург, где Гюнгер Цайнер работал с 1468 г.; Ульм — с 1469 г.; Нюрнберг — Генр. Кеффер и Иог. Зензеншмидт, с 1470 г. Для северной Германии раньше всего основана была типография во Франкфурте-на-Майне, а затем в Любеке, Лейпциге, Эрфурте и др. В Вене первая типография открыта в 1482 г., но постоянная — лишь в 1491 г. В целом, к концу XV века в Германии было свыше 50 типографий, а печатников — свыше 200.

Из Германии новое искусство распространилось по другим странам. В Италии первыми печатниками были немцы Конрад Свейнхейм и Арнольд Паннарц, которые были приглашены монахами из Субьяко, близ Рима, в 1465 г., а в 1467 г. переехали в Рим. В Венеции Иоганн Шпейерский получил привилегию на печатание книг в 1469 г.; он умер в следующем году, и его дело продолжал его брат, Венделин Шпейерский, в сообществе с Иоганном Кёльнским; в том же году там поселился искусный гравер Николя Жансон, по происхождению француз. Вообще, печатное дело в Венеции достигло высокой степени развития, так что насчитывают там в XV в. до 250 типографий; тогда же была основана знаменитая Альдова типография (1495). За Венецией следовали Болонья (1471), Неаполь (1471), Флоренция (1472) и др.

В Испании первая типография была основана в 1474 г. в Валенсии; первыми печатниками были немцы и голландцы. В Португалии печатное искусство было занесено впервые евреями в 1484 году в город Лейрию; в 1495 г. королева Элеонора вызвала в Лиссабон немецких печатников.

Во Франции первая типография возникла сравнительно поздно. Ни один из «детей Гутенберга», рассеявшихся по разным странам, не прибыл в Париж: вероятно, они не были допущены туда происками переписчиков и книгопродавцев, опасавшихся возникавшей конкуренции. Между тем Фуст дважды привозил в Париж и продавал там в большом количестве свои произведения. Лишь в 1470 г. благодаря стараниям двух профессоров Сорбонны, Иоганна Гейлина из Штейна (de Lapide) близ Констанца и Гийома Фише из Савойи, были вызваны в Париж три немецких печатника из Мюнстера: Ульрих Геринг, Михаил Фрибургер и Мартин Кранц. Первая напечатанная ими книга была «Письмовник» Гаспарена де Бергамо (Gasparii (Barsisii) Pergamensis epistolae, 1470); затем они продолжали печатать книги гуманистического направления, но, когда их покровители покинули Париж, они начали печатать более ходкие сочинения теологическо-канонического содержания и популярные книги. В 1477 г. Кранц и Фрибургер покинули Францию, а вместо них появились другие печатники, например, Паскье Боном, напечатавший первую книгу на французском языке: «Большие французские хроники» (Les Grandes Chroniques, 1477), и Антуан Верар (Antoine Vérard, 1485—1512), издатель поэтов и рыцарских романов; они ввели в употребление шрифт, подобный французскому письму (так называемый «батард»), и вообще обращали особое внимание на изящную отделку книг.

За Парижем следует Лион, где первая книга была отпечатана в 1473 г.; затем там возникло до конца XV века свыше 50 типографий; Лион имел большое значение также как книжный рынок.

В Нидерландах первый город, в котором была основана типография, был Утрехт (в 1473 г., Николаем Кетелером и Жераром фон Леемптом); за ним следуют Лёвен (1474), Брюгге (1475) и Антверпен (1476).

В Англии первая типография основана Уильямом Кекстоном около 1474 г., первоначально в Вестминстере, затем в Лондоне; число его изданий превышает цифру 400. Вообще книгопечатание в Англии не распространилось с такой быстротой, как на континенте: до конца XV века были основаны типографии, кроме Лондона, лишь в Оксфорде (1479) и С.-Альбане (1480).

В скандинавских странах книгопечатание было введено в Одензее (Фиония) в 1482 году Иоанном Снелль; в Копенгагене — в 1490 г. Готфридом фон Гемен; в Стокгольме — в 1483 г. В Христиании первая типография основана лишь в XVII в.

В Турции книги печатались тайно евреями; в 1490 г. вышла «История народа Божьего», сочинение Иосифа бен Горион.

Конец XV века 
Таким образом, книгопечатание уже в XV в. распространилось почти по всей Европе; известно до 1000 имён печатников того времени, число же изданий, вероятно, доходит до 30000 (так называемые инкунабулы); 6/7 этого количества составляют сочинения религиозные и схоластические, остальные — научные и древняя и новая литература. Формат — in folio, разделённый на два столбца, или in quarto.

Шрифт остался прежний — письменный, готический, прямоугольный; только в Италии печатники начали применять употреблявшийся там еще с XIV в. круглый шрифт, так называемый римский, который впоследствии и вытеснил там готический.

XVI век 

В XVI веке печатное дело все более и более распространялось: религиозные споры давали громадный материал для печати. Во Франции Сорбонна всеми силами старалась наложить запрещение на книгопечатание. Франциск I в 1534 г. издал приказ закрыть все типографии, но сопротивление парламента спасло печатников от угрожавшей им опасности. В Англии было ограничено число типографий; вообще во всех странах, кроме Германии, был установлен бдительный надзор за типографиями.

В том столетии особенно известен венецианский печатник и гуманист Альд Мануций: он много заботился об издании греческих и латинских классиков, при издании которых впервые применил формат in octavo, раньше употреблявшийся лишь для богослужебных книг; он же ввел новый итальянский шрифт, названный альдинским.

По примеру Альда Мануция печатание классических произведений распространилось по всей Европе. Особенную известность получил Этьенн в Париже: его издания благодаря красивым буквам, качеству бумаги и чернил, изяществу и богатству орнаментных рисунков доставили ему выдающееся место в ряду других современных издателей.

В Антверпене жил знаменитый печатник Христофор Плантен, основавший типографию в 1555 г.; по поручению Филиппа II он напечатал Библию Poliglota, на латинском, греческом, еврейском, сирийском и халдейском языках (1569—1573). Плантен был монопольным издателем церковных книг для всех испанских владений; он издал 60 тыс. молитвенников, 100 тыс. требников и 400 тыс. часословов, а всего до 1500 изданий; он сделался родоначальником целой династии печатников, Плантенов-Моретов.

XVII век 
В XVII веке в Германии вследствие 30-летней войны типографское дело пришло в упадок, несмотря на появление тогда впервые газет. В Англии печатное дело терпело сильные преследования; во Франции оно также было в упадке: отличались лишь своим изяществом произведения королевской луврской типографии, основанной в 1640 г.

Только в Нидерландах типографское искусство свободно развивалось: выдвигается в Лейдене и Амстердаме фамилия Эльзевиров, из которых Абрам ввёл в книжном деле весьма удобный формат in 12° (In-duodecimo); так называемые «эльзевиры» отличались красивой ровной печатью и безошибочным набором, а также дешевизной. Печатник Блаеу улучшил печатный станок. В то же время увеличилось количество шрифтов; особенно вошли в употребление мелкие шрифты (нонпарель и петит).

В 1638 г. печатником Стивеном Дейем основана первая типография в Америке, в Кембридже (Массачусетс), затем в Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке; в то же время благодаря иезуитам книгопечатание появилось в Ост-Индии и Японии.

XVIII век 
XVIII век считается, в целом, эпохой упадка типографского искусства. В количественном отношении печатное дело сильно подвинулось вперёд благодаря развитию литературы. Из тогдашних типографий выделялись:
 в Берлине — типография Декера (Decker), придворного типографа;
 в Лейпциге — типография  (1695—1777), который известен и как издатель;
 в Париже — типография Фурнье и ;
 в Лондоне — типография Баскервилла.

Для сохранения набора таких книг, которые благодаря своей ходкости требовали частых изданий без перемен (напр., Библия, классики, словари), была изобретена стереотипия проповедником И. Мюллером в Лейдене (1711); впрочем, в XVIII веке она не вышла за пределы опытов.

Конец того века был ознаменован решительной переменой в положении типографского дела. Французская революция уничтожила всякого рода патенты на это занятие и объявила его свободным для всех. Хотя это разрешение было скоро отменено, но однажды данный толчок не остался безрезультатным.

XIX век 
В начале XIX века были уничтожены во многих государствах Германии цехи, чем типографское дело было освобождено от многих пут и к нему привлечены новые силы и новые капиталы. В XVIII веке в Германии насчитывалось всего 434 города с типографиями, а в 1855 году было уже в 818 городах 2565 типо- и литографий, в 1890 году — в 1891-м городе 6530 заведений, с 36 612 мастерами. В такой же прогрессии распространились типографское заведения и в остальных странах Европы.

Распространению типографского дела много способствовали также изобретения и улучшения в технике этого дела:
 изобретены особые машины для отливки букв (в 1805 году, Вингом и Вайтом);
 улучшена стереотипия (лордом Стэнхоупом (Стенгопом), в 1804 году);
 изобретён станок, дававший возможность печатать одновременно на обеих сторонах листа (им же, в 1800 году);
 в 1810 году изобретён Кенигом паровой печатный станок;
 ротационная машина дала возможность печатать до 12 000 листов в час.

Печатное искусство перестало ограничиваться одной лишь типографией: неотъемлемой принадлежностью большой типографии стала литография; ей же служили гравировка на дереве и металле, цинкография, фото- и гелиография и т. п., так что большие типографии стали представлять собой полиграфические институты. Только в Америке в типографском деле появилась специализация труда: там существовали особые заведения для приготовления набора или стереотипа, особые — для печатания; в большом употреблении там были маленькие печатные машины, позволявшие каждому иметь у себя дома печатню для собственных целей.

XX век

Школы печатного дела 
Технические школы для подготовления типографских мастеров обыкновенно имели трёхлетний курс, с отделениями для наборщиков и печатников; проходили в них историю и технику печатного дела и родственных ему графических искусств, новые языки, бухгалтерию, стенографию, арифметику, рисование и др. Эти школы обыкновенно содержались или городами, или союзами типографщиков; занятия проходили большей частью по вечерам. Такие школы существовали в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Вене, Париже, Лондоне и других городах.

При Лейпцигской академии искусств было основано в 1891 г. отделение для типографов, с четырёхлетним курсом; там изучали типографское рисование, учение о стиле и орнаментах.

В Париже с 1889 году существует муниципальная школа печатного дела под названием Ecole municipale Estienne des industries du livre, с четырёхлетним курсом; принимала интернов и экстернов.

В России школы типографского дела существовали в Петербурге: первая русская школа печатного дела Императорского Русского технического общества, основанная в 1884 г., и школа при типографии А. С. Суворина. В первой курс был двухлетним; кроме того, имелся приготовительный класс. Занятия происходили по вечерам. Предметы преподавания: закон божий, русский язык, история, арифметика, география, черчение, чтение печатного и рукописного текстов и техника печатного дела. Учащиеся должны были состоять учениками типографий и быть не моложе 14 лет. За первое десятилетие там обучалось всего 387 учеников, окончило курс 115 уч. В 1895—96 учебном году обучалось 81 ученика, кончило курс 9.

Специализация 
Типографу старого времени приходилось поневоле быть и наборщиком, и печатником, словолитчиком и механиком. Позже в каждой типографии рабочие стали выполнять совершенно обособленные функции и лишь по исключению, приучившись к одному мастерству, меняли его на другое:
 наборщики составляли из отдельных подвижных литер и знаков полосы и таблицы,
 метранпажи руководили наборщиками,
 тискальщики печатали на ручном станке оттиски, предназначенные для просмотра корректур,
 батырщики накатывали краску на полосы набора,
 печатники следили за печатанием на машинах, производили «приправку», делали для рисунков «вырезки» и наблюдали за накладчиками и приёмщиками;
 накладчики во время печатания на машинах накладывали листы бумаги, на которых затем получались печатные оттиски;
 приёмщики носили, заключали и обкладывали наборные формы, принимали на машинах отпечатки, а по окончании печатания смывали с форм краску;
 мочильщики считали принимаемые от кладовщика листы бумаги и смачивали их водой, так как печатание большею частью велось на сырой бумаге и пр.

Санитарные условия труда 

Врачи и представители медицинской статистики считали работу в типографиях опасной для здоровья, ведущей к чахотке и вызывающей хронические расстройства питания и свинцовое отравление.

Еще в середине XVIII столетия французский врач Нефвалль, разбирая среднюю продолжительность жизни и причины смерти 22 сословий и профессий, утверждал, что одной из главных причин смерти у наборщиков служит чахотка легких. Несколько позже Гольсбек указал, что 25 % всех наборщиков погибало от чахотки и что, кроме того, эти рабочие часто страдали заболеванием нервной системы, преимущественно «паралитическим» дрожанием рук (последствие свинцового отравления); он также видел у этих рабочих трещины и язвы на губах, происходившие, по его мнению, от дурной привычки наборщиков брать в рот очищенный натронной щёлочью шрифт раньше, чем он высохнет. Танкерель в своей статистике приводил 96 страдавших свинцовым отравлением литейщиков шрифта и 24 наборщиков, поражённых свинцовой коликой, артральгией и параличами. Гирт уверял, что вдыхающие свинцовую пыль наборщики страдали поражением дыхательных органов, а в особенности чахоткой, гораздо чаще, чем рабочие, находившиеся под влиянием железной или медной пыли; он полагал, что из 100 наборщиков уже на шестой год по поступлении в типографию 8—10 обнаруживают признаки свинцового отравления. Вообще, Гирт считал санитарные условия типографской работы весьма неблагоприятными, тем более, что свинец, отравляя организм, уменьшал его устойчивость в отношении чахотки..

По статистике Ричардсона, в Англии смертность типографов во всех возрастных группах, а в особенности после 35-летнего возраста, значительно превышала среднюю смертность всех профессий вообще (115:100). По другой статистике, относящейся к 1880—82 гг., смертность от чахотки английских наборщиков в 4 раза превышала смертность сельского населения в соответственных возрастах (25—65 лет) и относилась к смертности от той же болезни портных как 5:3. Даже общая смертность среди наборщиков больше, чем среди портных: если, по Огле, смертность рыбаков в возрасте 25—65 лет принять за 100, то для портных получалось 238, а для наборщиков — 317..

В списке коэффициента смертности, составленном Огле для 44 профессий и для возрастов 25—65 лет, наборщики занимали 28-е место; смертность их относились к смертности священников как 191:100. Во Франции, по данным Бертильона, типографы вместе с литографщиками и граверами занимают второе по силе смертности место: из 1000 лавочников в возрасте 30—40 лет в течение года умирало только 7, из типографщиков того же возраста — не менее 24; для возрастной группы 40—50 лет соответственные величины равнялись 8,7 и 26,7, для 20—30 лет — 6,6 и 17,8; рабочих в типографиях в этом отношении можно было сравнить лишь с малярами. Доктор Мюллер показал, что в Цюрихе в течение пятилетия 1865—69 гг. из 100 способных к работе типографщиков умирало от чахотки 13 чел. в год, тогда как в тот же срок из 1000 сельских жителей от этой болезни умирали только 1,1, из того же числа сапожников — 2,6, токарей — 2,9, слесарей — 4,1, камнетёсов — 4,7, портных — 5. По исследованию докторов Шулера и Буркгардта, обработавших статистический материал больничных касс на швейцарских фабриках, наибольшее число заболеваний среди рабочих, занимавшихся в типографском деле, падало на литейщиков шрифта и на наборщиков; число заболеваний чахоткой между ними было весьма значительно. В Германии, по Зомерфельду, типографщики по силе смертности от чахотки из 38 профессий занимали 5-е место. Альбрехт и Гейманн, изучавшие в Берлине материал местной больничной кассы типографщиков с 1857 по 1889 и с 1889 по 1894 гг., нашли, что 47,6 и 49,08 % всех случаев смерти среди этих рабочих падали на лёгочную чахотку..

Средняя продолжительность жизни наборщиков в XIX веке не превышала 49 лет, тогда как во многих профессиях она достигала 60—65 лет. Сильные и ясно выраженные формы свинцового отравления — свинцовая колика, дрожание мышц, параличи — встречаются среди наборщиков не очень часто; но было, однако, основание полагать, что многочисленные заболевания ревматизмом, артральгией, желудочными и нервными страданиями и т. п. хотя отчасти являлись последствиями свинцового отравления.

См. также

Примечания

Ссылки 

 
 

Медиапрофессии
История книгопечатания